Colyton – sobborgo di Sydney (Australia)
 Colyton – paese del Devon (Regno Unito)